Анстис, Энстис (, ) — британская фамилия.

Известные носители 
  (1669—1744) — британский юрист, герольдмейстер и политик, член Палаты общин (1702—1705, 1711—1722).
  (1813—1853) — британский математик.
 Энстис, Томас (ум. 1723) — английский пират.
  (1899—1979) — британский военный деятель, Пятый морской лорд и командующий воздушными силами флота (1951—1954).

См. также 
  (1899—1964) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Шеффилд Уэнсдей».